Overbrook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Overbrook (Alabama)
 Overbrook (Delaware)
 Overbrook (Georgia)
 Overbrook (Kansas)
 Overbrook (Massachusetts)
 Overbrook (New Jersey)
 Overbrook (Oklahoma)
 Overbrook (Pennsylvania)
 Overbrook (South Carolina)

in Kanada:
 Overbrook (Ottawa)